Slovo Abjurace má několik významů.
 Abjurace (zřeknutí) – veřejné zřeknutí se nějakých názorů, učení, víry
 Abjurace (religionistika) – při křtu odmítnutí a zapuzení Satana a jeho nároků, právo křivá přísaha
 odpřisáhnutí

Externí odkazy